Petra Morsbach (1956-), écrivaine allemande.

Le nom de Morsbach ou Mörsbach, est porté par trois communes :
 Morsbach, en France ; 
 Morsbach, en Allemagne ; 
 Mörsbach, en Allemagne, dans le Land de Rhénanie-Palatinat.